In Germania:
Ergersheim – un comune del circondario di Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Baviera
In Francia:
Ergersheim – un comune dell'Alsazia